Мария Антоновна Кржижевская (Кржижевская-Хантинская, Кржижевская-Хантийская) (1854—1892) — акушерка, фельдшер Тымовского лазарета, заведующая Рыковской метеостанцией на Сахалине.

Биография 
Мария Кржижевская окончила училище при Санкт-Петербургской Калининской больнице и получила звание повивальной бабки.

После неудачного замужества отказалась от своей части наследственного имения и осенью 1885 года уехала на Сахалин в Рыковское селение. Работала в аптеке и в лазарете в качестве фельдшера.
Состояла в «Императорском Православном Палестинском Обществе».
Помогала основанию Рыковской метеостанции и со дня её основания заведовала ею вплоть до своей смерти (1886—1892 гг.). Принимала активное участие в обустройстве местного храма. Организовала своеобразный «ботанический сад» из цветов и растений Сахалинской области. Очень много помогала местным поселенцам и каторжным. За занятия тайной благотворительностью её называли «сахалинская ходатаица».

Скончалась в 1892 году от чахотки. На кладбище села Кировское (ранее Рыковское) сохранилась могила Марии Антоновны.

Воспоминания о ней есть у А. П. Чехова и И. П. Миролюбова (Ювачёва).

Примечания

Литература 
 Кудрявцева Г. Н. О ней писали А. П. Чехов и И. П. Миролюбов // II Рыжковские чтения : материалы науч.-практ. конф. (Южно-Сахалинск, 19 сент. 2001 г.) / сост. Г. И. Нефедова. — Южно-Сахалинск, 2003. — С. 36-46.
 «Восемь лет на Сахалине». И. П. Миролюбов, , тип. А. С. Суворина, 1901, 287 с., ил.
 «Святая Женщина». И. П. Миролюбов

Родившиеся в 1854 году
Персоналии:Сахалинская область
Умершие от туберкулёза
Умершие в 1892 году